Chess – komputerowa gra szachowa autorstwa Apple Inc. rozprowadzana jako część systemu OS X.
 Chess – musical napisany przez Tima Rice’a, Benny’ego Anderssona i Björna Ulvaeusa w 1984 roku.
 GNU Chess – przeznaczony dla systemu operacyjnego GNU/Linux program komputerowy służący do gry w szachy.
 Elliot Chess – amerykański ochotnik walczący w Wojsku Polskim podczas wojny polsko-bolszewickiej.